Про́хорово — деревня в Сосновском районе Челябинской области. Входит в состав Долгодеревенского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Миасс. Расстояние до районного центра, Долгодеревенского, 13 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения деревни составляла 387 человек (194 мужчины и 193 женщины).

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из 5 улиц и 2 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)